Die UK Championship 2001 war ein Snookerturnier, das vom 3. bis 16. Dezember 2001 im Barbican Centre in York ausgetragen wurde. Nach dem Ende des Engagements des Sponsors Liverpool Victoria war das Turnier nach drei Jahren vom Süden wieder in den Norden Englands umgezogen. Der amtierende Weltmeister Ronnie O’Sullivan gewann das Turnier zum dritten Mal nach 1993 und 1997. Das 10:1 im Finale gegen Ken Doherty war der deutlichste Sieg in einem Best-of-19-Finale bei der UK Championship.

Preisgeld 
Obwohl das Turnier zum dritten Mal in seiner Geschichte keinen Hauptsponsor hatte, gab es den größten Anstieg des Preisgelds. Mehr als 200.000 £ wurden zusätzlich ausgeschüttet, alleine die Siegprämie wurde von 78.000 £ auf 100.000 £ aufgerundet. Das Erreichen der TV-Phase der letzten 32 war 9200 £ statt zuvor 4900 £ wert. Allerdings bekamen nur noch die Top 96 ein Preisgeld, die Verlierer der ersten Qualifikationsrunde gingen diesmal leer aus.

Qualifikation 
Das Teilnehmerfeld wurde, wie schon zwei Jahre zuvor, auf 128 beschränkt. Die Qualifikation fand diesmal bereits im Sommer vom 23. Juli bis 19. August in vier Runden statt.

Hauptturnier 
Der im Vorjahr neu eingeführte Modus mit 48 Spielern im Hauptturnier und einer Vorrunde wurde beibehalten. Ab 3. Dezember traten die Spieler in York gegeneinander an.

Runde 1 
Der Modus der ersten Runde wurde von Best-of-17 auf Best-of-13 verkürzt.

Runde 2 bis Finale

Century-Breaks 
55 Century-Breaks wurden ab der Runde der letzten 48 erzielt, 15 mehr als im Vorjahr, und das trotz Verkürzung der Auftaktrunde auf Best-of-13. Erfolgreichster Spieler war Turniersieger Ronnie O’Sullivan, drei seiner sechs Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielte er im Halbfinalspiel gegen Mark Williams.

Für die Prämie für das höchste Hauptrundenbreak zählten nur die Spiele ab dem Achtelfinale. Die Breaks aus der ersten und zweiten Hauptrunde sind deshalb kursiv dargestellt.

Quellen 

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in York